Murillenses – abitanti di Murillo (Colombia)
Murillenses – abitanti di Murillo el Fruto